Берруэко () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 19,48 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы